La IV République et la V République à ses débuts ont utilisé le Grand sceau de France avec parcimonie, restreignant son usage aux constitutions, et à deux lois de haute portée symbolique. Depuis 1992, les principales lois constitutionnelles ont été scellées.

Ainsi, seuls 14 documents ont fait l'objet d'un scellement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont 13 sous la seule V République :

Source 
 « Les sceaux des origines à nos jours : Textes scellés depuis 1946 », sur le site du ministère de la Justice, 

Symbole de la République française
Constitution de 1958
Textes scellés par le Grand sceau de France depuis 1946
Textes scellés par le Grand sceau de France depuis 1946